Pavel kan syfta på följande platser:

Bulgarien 

 Pavel Banja, ort, Stara Zagora, Obsjtina Pavel Banja, 
 Pavel (distrikt), Veliko Tarnovo, Obsjtina Polski Trmbesj, 

Robotskapade Bulgarienförgreningar